Příjmení David nosí více osobností:

 Alexandra David-Néelová (1868–1969) – francouzská cestovatelka a spisovatelka
 Alois Martin David (1757–1836) – německo-český astronom, kněz a kartograf
 Anton David (1849–1924) – rakouský politik
 Armand David (1826–1900) — francouzský kněz a misionář, zoolog a botanik, znalec přírody východní Asie
 Benoît David (* 1966) – kanadský zpěvák
 Craig David (* 1981) – anglický zpěvák
 David z Dinantu (asi 1160 – asi 1217) – středověký filosof
 David ben Solomon Altaras (1675–1714) – italský rabín, autor a editor
 Gerard David (1460–1523) – vlámský malíř
 Hal David (1921–2012) – americký textař
 Ivan David (* 1952) – český lékař a politik
 Jacques-Louis David (1748–1825) – francouzský klasicistní malíř
 Jakob Julius David (1859–1906) – česko-rakouský spisovatel židovského původu
 Jaroslav David (* 1933) – český silniční motocyklový závodník
 Jiří David – více osob, rozcestník 
 Josef David (1827–1889) – český katolický kněz, profesor teologie
 Josef David (1884–1968) – český národně-socialistický politik
 Karel David (* 1964) – český atlet, běžec
 Karel David (před 1700– 1745) – český právník, císařský rada, odpůrce Marie Terezie 
 Kristián David (1692–1751) – český bratrský myslitel a misionář
 Kurt David (1924–1994) – německý spisovatel
 Lubomír Dávid (* 1964) – československý sportovec, zápasník
 L'ubomír David – slovenský autor fotbalových ročenek
 Ludvík David (* 1951) – český právník a soudce
 Mario David (1927–1996) – francouzský herec
 Mario David (1934–2005) – italský fotbalista
 Martin David (* 1970) – český římskokatolický kněz, generální vikář
 Martin David (* 1964) – český básník a hudebník
 Michal David (* 1960) – český zpěvák a hudební podnikatel
 Otilie Davidová (1892–1943) – Ottilie (domácky Ottla), rozená Kafka (Kafková), nejmladší sestra spisovatele Franze Kafky
 Pavel David (* 1978) – český fotbalista
 Pavol David (1899–1970) – slovenský komunistický politik
 Peter David (* 1956) – americký scenárista a spisovatel
 Pierre Jean David d'Angers (1788–1856) – francouzský sochař
 Štefan Dávid (1838–1928) – slovenský filolog a pedagog
 Toussaint-Bernard Émeric-David (1755–1839) – francouzský historik umění a politik
 Václav David (1910–1996) – československý komunistický politik a ministr
 Vilém David (1867–1938) – český básník, povídkář a novinář
 Vladislav David (1927–2014) – český právník, profesor mezinárodního práva
 Vlastimil David (1925–1977) – zkušební pilot, československý politik KSČ

Podobná příjmení 
 Davídek
 Davidson

Externí odkazy